

Кална — село у повіті Клуж. Входить до складу комуни Вад.

Кална-над-Гроном — село, громада округу Левіце, Нітранський край.
 Кальна Розтока — село, громада в окрузі Сніна, Пряшівський край.

Горні-Кална — село, громада округу Трутнов, Краловоградецький край
 Долні-Кална — село, громада округу Трутнов, Краловоградецький край.

Див. також 
 Кальна